Эль-Азизия () — город на востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Васит.

Географическое положение 
Город находится в западной части мухафазы, на левом берегу реки Тигр, на высоте 35 метров над уровнем моря.
Эль-Азизия расположена на расстоянии приблизительно 80 километров к северо-западу от Эль-Кута, административного центра провинции и на расстоянии 60 километров к юго-востоку от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 7 607 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака